Lisbon, nom anglais de Lisbonne, la capitale du Portugal, peut aussi désigner :

Toponymes

Lisbon, ville du comté de New London, dans l'État du Connecticut ;
 Lisbon, ville du comté de Ransom, dans l'État du Dakota du Nord ;
  Lisbon, census-designated place du comté de Lake, en Floride ;
 Lisbon, ville du comté de Linn, dans l'État de l'Iowa ;
 Lisbon, village de la paroisse de Claiborne dans l'état de Louisiane ;
 Lisbon, ville du comté d'Androscoggin, dans l'État du Maine ;
 Lisbon, localité du comté de Howard, dans l'État du Maryland ;
 Lisbon, un village du comté de Kendall dans l'Illinois ;
 Lisbon, ville du comté de Grafton, dans l'État du New Hampshire ;
 Lisbon, ville du comté de Saint-Laurent, dans l'État de New York ;
 Lisbon, ville siège du comté de Columbiana, dans l'État de l'Ohio ;
 Lisbon, ville du comté de Juneau, dans l'État du Wisconsin ;
 Lisbon, ville du comté de Waukesha, dans l'État du Wisconsin.

Personnage de fiction 
 Teresa Lisbon, policière de fiction de la série Mentalist.

Voir aussi 
 New Lisbon (Wisconsin)
 
 

Homonymie de toponyme